Profezia – affermazione che prevede il futuro
Profezia – film statunitense del 1979
Profezia – espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
Profezia – romanzo di Marco Buticchi del 2000